Пайсен (Анхальт) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Пайсен (Залькрайс) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Пайсен (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.